— японский футбольный клуб из  (южной части ) города Сайтама одноимённой префектуры.

Клуб был основан в 1964 году как футбольная секция компании NTT. В 1999 году под именем «Омия Ардия» клуб вошёл в профессиональную футбольную Джей-лигу.

Символом района Омия и футбольной команды является белка (), в честь испанского наименования животного и получила название команда.

Самым принципиальным соперником клуба является Урава Ред Даймондс (Урава Редс), команда из Уравы, другого района города Сайтама, также ранее бывшего городом.

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Японии